Hauteclaire peut faire référence à :
 Hauteclaire ou le Bonheur dans le crime, un téléfilm de Jean Prat, diffusé pour la première fois en 1961, d'après la nouvelle Le Bonheur dans le crime de Jules Barbey d'Aurevilly ;
 Hauteclaire, l'épée du chevalier Olivier de La Chanson de Roland.